Под трудовыми коммунами может пониматься:

 национально-территориальные автономии на территории РСФСР
 областные объединения Советов РСФСР (например, Петроградская трудовая коммуна, затем Союз коммун Северной области);
 независимая советская республика — Эстляндская трудовая коммуна;
 заведение интернатского типа в 1920–30-х гг. в системе ОГПУ (с 1934 — НКВД) СССР (например, Коммуна имени Ф. Э. Дзержинского, Болшевская трудовая коммуна).

Примечания